Илевники — деревня  в Вязниковском районе Владимирской области России, входит в состав муниципального образования «Город Вязники».

География 
Деревня расположена в 8 км на юго-восток от Вязников на федеральной автомобильной дороге М7 «Во́лга».

История 
В конце XIX — начале XX века деревня являлась центром Олтушевской волости Вязниковского уезда. В 1859 году в деревне числилось 31 дворов, в 1905 году — 27 дворов, в 1926 году — 31 дворов.

С 1929 года деревня входила в состав Вантинского сельсовета Вязниковского района, с 1940 года — административный центр Илевниковского сельсовета, с 2005 года — в составе муниципального образования «Город Вязники».

Население

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Вязниковского района